(littéralement « banni » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Banished, un film documentaire américain
 Banished, une série télévisée australo-britannique diffusée sur BBC First, BBC Two et UKTV en 2015

Musique 
 Banished, un groupe de death metal américain

Jeux vidéo 
 Banished, un jeu vidéo